Warszawianka – dziennik wydawany w latach 1924–1928
 Warszawianka – nieregularnik wydawany przez PPS w latach 1988–1990
 Warszawianka – klub sportowy, założony w 1921 na warszawskim Mokotowie
 Warszawianka – kompania NSZ zgrupowania Chrobry II (powstanie warszawskie)
 Warszawianka – nazwa okrętów typu Kilo w czasie budowy
 Warszawianka 1831 roku – pieśń „Oto dziś dzień krwi i chwały...”
 Warszawianka 1905 – pieśń „Śmiało podnieśmy sztandar nasz w górę...”
 Warszawianka – pisarski dramat Stanisława Wyspiańskiego
 Warszawianka – płyta zespołu Vennaskond
 Warszawianka – potoczna nazwa rośliny ozdobnej: Kosmos podwójnie pierzasty
 Warszawianka – wieś w województwie mazowieckim
 Warszawianka – Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego